

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Winniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk 
 Winniki – przysiółek wsi Mikowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Winniki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno

Inne 

 Winniki – miasto w obwodzie lwowskim Ukrainy
 Winniki – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Winniki – część Gdańska, w dzielnicy Siedlce
 Winniki – dawna wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów

Zobacz też 
 Gmina Winniki